De Belgische Supercup van het seizoen 2009/10 vond plaats op vrijdag 23 juli 2010 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen Bekerwinnaar en vice-kampioen KAA Gent. Anderlecht won met 1-0. Voor Anderlecht was het de negende Supercup in de geschiedenis. KAA Gent verloor zijn tweede Supercup, en kon nog nooit winnen.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2010
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht